ОмаСП (, также стадион Сейняйоки) — футбольный стадион в Сейняйоки, Финляндия. Стадион является домашней ареной футбольного клуба СИК.

Стадион открыт в 2016 году. Вместимость стадиона — 5 817 зрителей, включая стоячие места. На поле постелен искусственный газон.

Ссылки 
 Официальный сайт стадиона  
 Информация о проекте стадиона на сайте stadiumdb.com  

Футбольные стадионы Финляндии
ФК СИК
Спорт в Финляндии в 2016 году